Tour of the Universe (Jon Anderson)  – tour di Jon Anderson del 2005
 Tour of the Universe (Depeche Mode)  – tour dei Depeche Mode del 2009/10
 Tour of the Universe: Barcelona 20/21.11.09  – DVD e album dal vivo dei Depeche Mode del 2010